Xiaomi GetApps (сокращённо на экране GetApps) — это менеджер пакетов или «магазин приложений», разработанный Xiaomi Technologies Co., Ltd. для операционной системы MIUI с открытым исходным кодом.

GetApps — Это абсолютно безопасный сервис, который содержит множество программ для апгрейда вашего смартфона. Данный сервис поможет быстро и без проблем отыскать нужные файлы, самые последние и надёжные антивирусы, а также прочие приложения, которые вы не сможете найти в лицензионных версиях магазинов. Ранее у него было название Xiaomi Market, что свидетельствовало о его ориентации исключительно на продукцию компании. Теперь производитель решил расширить сферу своего влияния, разработав онлайн-магазин для девайсов и других брендов.

GetApps содержит почти все приложения, которые публикуются в Play Маркете, но кроме того, те, которых там нет. Стоит лишь поискать и вы найдёте уникальные предложения.

Ещё стоит отметить, что магазин GetApps в первую очередь создан для Китайского рынка, где оригинальных сервисов Google не существует, и там он пользуется огромной популярностью.

См. также 
 Google Play
 EMUI
 Список магазинов приложений Android
 Список платформ распространения мобильных приложений
 Galaxy Store
 AppStore
 Яндекс.Стор

Примечания 

Платформы цифровой дистрибуции
Xiaomi